Die Serie A 1982/83 war die 51. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 12. September 1982 und endete am 15. Mai 1983. Als Aufsteiger kamen Hellas Verona, Pisa SC und Sampdoria Genua aus der Serie B dazu.

Die Saison als Meister beendete die AS Rom und wurde damit Nachfolger von Juventus Turin. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte die Roma. Für den UEFA-Pokal qualifizierten sich Inter Mailand und Hellas Verona. Über die Coppa Italia sicherte sich Juventus Turin die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Serie B absteigen mussten Cagliari Calcio, der AC Cesena und US Catanzaro.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1982/83
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1982
Fußballsaison 1982/83